Montferland, région naturelle des Pays-Bas
 Montferland, commune située dans cette région naturelle
 Montferland, colline située dans cette région naturelle